Den georgiska cupen 2010/2011 i fotboll, även känd som Davit Kipianicupen, var den sextiosjunde totalt och den tjugoförsta upplagan av den årliga turneringen sedan Georgiens självständighet. Cupen inleddes den 24 augusti 2010 och avslutades med en final i den 25 maj 2011, parallellt med att Umaghlesi Liga 2010/2011 avslutades. Försvarande mästare var WIT Georgia Tbilisi, som vann cupen säsongen 2009/2010. Slutligen stod Pirveli Liga-laget Gagra Tbilisi som segrare, efter att ha besegrat Umaghlesi Liga-laget Torpedo Kutaisi med 1-0.

32-lagrundan 
Matcherna spelades den 24-25 augusti 2010.

16-lagrundan 
De 12 vinnarna från den föregående rundan tävlade i denna runda, tillsammans med de fyra bästa lagen från fjolårets Umaghlesi Liga (FK Olimpi Rustavi, FK Dinamo Tbilisi, FK Zestaponi samt WIT Georgia Tbilisi). Matcherna spelades den 9 november 2010.

Kvartsfinaler 
De åtta vinnande lagen från 16-lagrundan deltog i denna runda.

Första rundan

Andra rundan

Semifinaler 
De fyra vinnande lagen från den förra rundan gör upp i semifinalerna.

Första rundan

Andra rundan

Final

Referenser

Externa länkar 
Goli.ge 

2010 i Georgien
2011 i Georgien
Fotboll i Georgien
Fotbollssäsongen 2010/2011
Georgiska cupen